Мюроль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом;
 Мюроль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон.
 Мюроль () — історичний замок у департаменті Пюї-де-Дом, регіон Овернь-Рона-Альпи, Історична пам'ятка Франції національного значення.

 Мюроль (сир) — сорт сиру.